Existuje více osobností s příjmením Hlinomaz:

 Josef Hlinomaz (1914–1978) – český herec, novinář, ilustrátor a významný naivní malíř, syn Václava Hlinomaze.
 Václav Hlinomaz (1873–1941) – český hudební skladatel, otec Josefa Hlinomaze.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení